

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Bannock – census-designated place dell'Ohio
 Contea di Bannock – contea dell'Idaho

Altro 
 Bannock – popolo di nativi americani
 Bannock – pane britannico